Dans l’Antiquité, Thybris pouvait désigner :

 Thybris, nom d’un fleuve de Sicile, dans les terres de Syracuse, d’après le scholiaste de Théocrite ; simple mouille forée par des peuples de l’Antiquité africaine et par les Athéniens, qui s’écoulait le long des murailles de Syracuse, selon Servius ;
 Thybris, dénomination grecque antique du Tibre ;
 Thybris, roi contemporain d’Évandre , qui selon Virgile, aurait donné son nom au Tibre ;

Notes et références

Notes

Références